Архиепархия Картахены () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Картахена, Колумбия. В митрополию Картахены входят епархии Маганке, Монтелибано, Монтерии, Синселехо. Кафедральным собором архиепархии Картахены является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
24 апреля 1534 года Святой Престол учредил епархию Картахены, выделив её из епархий Панамы (сегодня — Архиепархия Панамы). В этот же день епархия Картахены вошла в митрополию Севильи.
31 августа 1804 года епархия Картахены передала часть своей территории для образования новой епархии Антиокии (сегодня — Архиепархия Санта-Фе-де-Антиокии).

20 июня 1900 года епархия Картахены была возведена в ранг архиепархии.

В следующие годы архиепархия Картахены передала часть своей территории для образования новых католических структур:
 20 июня 1912 года — миссии sui iuris Сан-Андрес-и-Провиденсии (сегодня — Апостольский викариат Сан-Андрес-и-Провиденсии);
 12 июня 1924 года — апостольской префектуре Сину (сегодня — Епархия Монтелибано);
 7 июля 1932 года — епархии Монтерии;
 20 ноября 1954 года — епархии Барранкильи (сегодня — Архиепархия Барранкильи);
 25 апреля 1969 года — епархиям Маганке, Синселехо и территориальной прелатуре Альто-Сину (сегодня — Епархия Монтелибано).

Ординарии архиепархии 
 епископ Tomás de Toro O.P. (24.04.1534 — ?);
 епископ Jerónimo de Loayza O.P. (5.12.1537 — 13.05.1541) — назначен епископом Лимы;
 епископ Francisco de Santa María Benavides Velasco O.S.H. (20.07.1541 — 17.07.1550) — назначен епископом Мондоньедо;
 епископ Gregorio de Beteta O.P. (20.03.1552 — 1556);
 епископ Juan Simancas Simancas (5.12.1561 — 1570);
 епископ Pedro Arévalos O.S.H. (18.05.1571 — 1572);
 епископ Dionisio de Santos O.P. (25.06.1574 — 9.09.1577);
 епископ Juan Montalvo O.P. (6.10.1578 — 10.09.1586);
 епископ Antonio de Hervias O.P. (28.09.1587 — 1590);
 епископ Juan de Vivero O.S.A. (1590);
 епископ Juan de Lagrada (29.01.1597 — 22.07.1613);
 епископ Pedro Vega (6.10.1614 — 1617);
 епископ Diego Ramírez de Zepeda O.S. (1617);
 епископ Diego Torres Altamirano O.F.M.Obs. (26.06.1617 — 10.12.1621);
 епископ Francisco Sotomayor O.F.M.Obs. (22.05.1623 — 18.12.1623) — назначен епископом Кито;
 епископ Luis Córdoba Ronguillo O.SS.T. (9.12.1630 — 13.08.1640) — назначен епископом Трухильо;
 епископ Cristóbal Pérez de Lazárraga O.Cist. (8.10.1640 — 18.02.1648);
 епископ Francisco Rodríguez de Valcárcel (28.06.1649 — 18.06.1651);
 епископ García Martínez Cabeza (1653);
 епископ García Ruiz Cabezas (27.06.1654 — 1658);
 епископ Antonio Sanz y Luzano (10.11.1659 — 22.02.1681) — назначен архиепископом Санта-Фе в Новой Гранаде;
 епископ Antonio Benavides y Piérola (3.03.1681 — 1712);
 епископ Antonio María Cassiani O.S.Bas. (17.09.1714 — 25.11.1717);
 епископ Juan Francisco Gómez Calleja (15.04.1720 — 19.11.1725) — назначен епископом Попаяна;
 епископ Manuel Antonio Gómez de Silva (20.02.1726 — 20.09.1728) — назначен епископом Попаяна;
 епископ Juan Francisco Gómez Calleja (1728);
 епископ Gregorio de Molleda y Clerque (3.08.1729 — 19.12.1740) — назначен епископом Трухильо;
 епископ Diego Martínez Garrido O.S. (6.03.1741 — 22.08.1746);
 епископ Bernardo de Arbiza y Ugarte (28.11.1746 — 15.11.1751) — назначен епископом Трухильо;
 епископ Bartolomé de Narváez y Berrio (20.12.1751 — 6.02.1754);
 епископ Jacinto Aguado Chacón (1754 — 17.02.1755) — назначен епископом Арекипы;
 епископ Diego Antonio Valenzuela y Fajardo (1755);
 епископ Manuel de Sosa y Béthencourt (17.11.1755 — 22.04.1765) — назначен епископом Санта-Фе в Новой Гранаде;
 епископ Diego Bernardo de Peredo y Navarrete (9.12.1765 — 22.06.1772) — назначен епископом Юкатана;
 епископ Agustín de Alvarado y Castillo (7.09.1772 — 13.03.1775) — назначен епископом Санта-Фе в Новой Гранаде;
 епископ Blas Manuel Sobrino y Minayo (13.03.1775 — 16.12.1776) — назначен епископом Кито;
 епископ José Fernández Díaz de la Madrid O.F.M.Obs. (28.07.1777 — 3.12.1792) — назначен епископом Кито;
 епископ Miguel Álvarez y Cortés (3.12.1792 — 22.09.1795) — назначен епископом Кито;
 епископ Jerónimo Gómez de Liñán de la Borda (27.06.1796 — 30.09.1805);
 епископ Custodio Ángel Díaz Merino O.P. (26.08.1806 — 12.01.1815);
 епископ Gregorio Rodríguez Carrillo O.S.Bas. (8.03.1816 — 12.03.1828);
 епископ Juan Fernández de Sotomayor Picón (19.12.1834 — 29.03.1849);
 епископ Pedro Antonio Torres (20.05.1850 — 20.12.1853) — назначен епископом Попаяна;
 епископ Bernardino Medina y Moreno (16.02.1856 — 26.03.1877);
 епископ Juan Nepomuceno Rueda (21.09.1877 — 12.09.1878);
 епископ Manuel Cerón (28.02.1879 — 9.05.1880);
 епископ Eugenio Biffi P.I.M.E. (7.02.1882 — 8.11.1896);
 архиепископ Pietro Adamo Brioschi P.I.M.E. (15.02.1898 — 13.11.1943);
 архиепископ José Ignacio López Umaña (13.11.1943 — 3.10.1974);
 архиепископ Rubén Isaza Restrepo (3.10.1974 — 15.03.1983);
 архиепископ Carlos José Ruiseco Vieira (23.09.1983 — 24.10.2005);
 архиепископ Хорхе Энрике Хименес Карвахаль C.I.M. (24.10.2005 — 25.03.2021);
 архиепископ Francisco Javier Múnera Correa, I.M.C. (25.03.2021 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 3 , стр. 154; vol. 4, стр. 137; vol. 5, стр. 145—146 
 G. A. Thompson, The Geographical and Historical Dictionary of America and the West Indies , Vol. I, London 1812, cnh. 326—328

Ссылки 
 Информация  
 Информация 

Католические епархии Колумбии